Виктор Демидов — это:
 Демидов, Виктор Викторович (род. 1964) — российский и советский футболист и тренер.
 Демидов, Виктор Николаевич (род. 1961) — российский юрист.